

Botanica 
Bella di giorno (Convolvolus e Ipomoea)

Cinema 
 La gloria del mattino (Morning Glory) – film del 1933 diretto da Lowell Sherman
 Un marito per Elly (Morning Glory) – film del 1992 diretto da Steven Hilliard Stern
 Il buongiorno del mattino (Morning Glory) – film del 2010 diretto da Roger Michell

Climatologia 
 Morning Glory – fenomeno atmosferico

Geografia 
 Morning Glory – census-designated place della Contea di El Paso, Texas (Stati Uniti d'America)

Letteratura
 Giorni di gloria (Morning Glory) – romanzo di LaVyrle Spencer del 1989

Musica 
 Morning Glory – singolo di Tim Buckley del 1967, dall'album Goodbye and Hello 
 Morning Glory – terzo movimento della suite Alan's Psychedelic Breakfast, ultimo brano dell'album dei Pink Floyd Atom Heart Mother pubblicato nel 1970
 Morning Glory – album di Mary Travers del 1972
 Morning Glory – album di Tim Buckley del 1994
 Morning Glory – singolo dei Jamiroquai del 1995, dall'album The Return of the Space Cowboy
 (What's the Story) Morning Glory? – album degli Oasis del 1995
 Morning Glory – singolo degli Oasis del 1995
 Morning Glory - The Tim Buckley Anthology – album di Tim Buckley del 2001
 Morning Glory – brano di Kim Hyun-ah del 2016

Sostanze stupefacenti 

 semi della pianta Ipomoea violacea